Helheim může znamenat:

 Helheim – říše mrtvých v severské mytologii
 Helheim (Bergen) – norská viking/black metalová kapela z Bergenu
 Helheim (Sarpsborg) – norská industrial/black metalová kapela ze Sarpsborgu